Les championnats du monde de tennis de table par équipes 2018, soixante-troisième édition des championnats du monde de tennis de table et neuvième dédiée aux équipes, ont lieu du 29 avril au 6 mai 2018 à Halmstad, en Suède.

Messieurs

Phase de poules 
 Groupe A : , , , , , .
 Groupe B : , , , , , .
 Groupe C : , , , , , .
 Groupe D : , , , , , .

Tableau final 
La première demi-finale oppose l'Allemagne (qui a battu le Brésil 3-1) à la Corée du Sud qui a battu le Japon sur le même score. La deuxième demi-finale voit se rencontrer la Suède (qui a battu l'Angleterre) et l'équipe de République de Chine, favorite de la compétition, qui ne concède qu'un seul set sur les trois matchs de la finale contre l'équipe d'Allemagne.

Dames

Phase de poules 
 Groupe A : , , , , , .
 Groupe B : , , , , , .
 Groupe C : , , , , , .
 Groupe D : , , , , , .

Tableau final 
La première demi-finale oppose la Chine (qui a battu l'Autriche 3-0) à Hong-Kong qui a battu la Roumanie sur le même score. La deuxième demi-finale voit se rencontrer le Japon (qui a battu l'Ukraine) et l'équipe de Corée (regroupant les deux Corées).

L'équipe de la République de Chine s'impose en finale contre l'équipe du Japon. Hong-Kong et la Corée du Sud sont sur la troisième place du podium.

Notes et références

Liens externes 
 https://www.ittf.com/tournament/2876/2018/world-team-table-tennis-championships/

2018
Tennis de table par équipes
Tennis de table par équipes 2018
Monde par équipes 2018
Monde par équipes
Sport en Suède en 2018
Sport en mai 2018